Заяшников — фамилия; имеет женскую форму Заяшникова.
 Заяшников, Евгений Николаевич (1945—2017) — член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС».
 Заяшников, Сергей Иванович (род. 1964) — президент Российской Лиги Муай Тай, автор книг о спортивных единоборствах.